Štefanovce steht für folgende geografische Objekte in der Slowakei:

 Štefanovce (Prešov), Gemeinde im Okres Prešov, Prešovský kraj
 Štefanovce (Vranov nad Topľou), Gemeinde im Okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
 Štefanovce, Ortsteil der Gemeinde Dedinky, Okres Rožňava, Košický kraj
 Štefanovce, Ortsteil der Gemeinde Markušovce, Okres Spišská Nová Ves, Košický kraj